Карнавал — народні гуляння, що відбуваються у католицьких країнах у вівторок за сорок днів до Великодня напередодні початку Великого посту.
 Карнавал — ораторія Роберта Шумана для фортепіано, написана у 1834—1835 роках.

 «Карнавал» — радянський двосерійний комедійний телефільм 1972 року.
 «Карнавал» — російський радянський художній фільм 1981 року.
 «Карнавал» — радянський телефільм-балет 1986 року.
 «Карнавал» — американський телесеріал 2003 року.